Miejscowości w USA:
 Allensville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Todd
Gminy w USA:
 Allensville (ang. Allensville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Person